Богдан:
 Богдан — мужское имя.
 Хмельницкий, Богдан Михайлович — гетман Войска Запорожского, полководец и государственный деятель.
 Богдан I — первый господарь независимого Молдавского государства (правил в 1359—1365 годах).
 Богдан II —  господарь Молдавского княжества с 12 октября 1449 по 15 октября 1451 года, отец Стефана III Великого, брат Петра III Арона.
 Богдан III Кривой — господарь Молдавского княжества в 1504—1517 годах. Сын Стефана III Великого.
 Богдан IV Лэпушняну — господарь Молдавского княжества с весны 1568 до февраля 1572 года.
 Богдан (Шпилька) (1892—1965) — епископ Константинопольской православной церкви, предстоятель Украинской православной церкви в Америке.
 Богдан Истру (1914—1993) — молдавский поэт. Народный писатель Молдавской ССР.
 Богдан Обакумович — государственный деятель республики Великого Новгорода, посадник новгородский (1394—1396).
 
 Населённые пункты:
 в Болгарии:
 Богдан — в Добричской области.
 Богдан — в Пловдивской области.
 на Украине:
 Богдан — в Раховском районе Закарпатской области.
 Компании:
 Богдан — корпорация, производитель автобусов и троллейбусов.
 «Богдан» — украинский автомобильный завод.
 Автобусы:
 Богдан А092.
 Богдан А201.
 Автомобили:
 Богдан-2310.
 Богдан-2312.
 Богдан-6317.
 Троллейбусы:
 ЛУАЗ (Богдан) E-231.
 Богдан Т701.10.
 Богдан Т701.15.